sojusz
 Alians – grupa muzyczna
 alians strategiczny – w ekonomii
 Prawy Alians – młodzieżowa organizacja pozarządowa na Białorusi
 Alians Ewangeliczny w RP – polska organizacja międzykościelna
 Światowy Alians Kościołów Reformowanych – wspólnota Kościołów reformowanych
 Światowy Alians Ewangeliczny – stowarzyszenie zrzeszające kościoły ewangelickie

Zobacz też